Голышкино — название населённых пунктов в России:
 Голышкино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Голышкино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Голышкино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Голышкино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Голышкино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Голышкино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.